Michał Olszewski ist der Name folgender Personen:

* Michał Olszewski (Politiker) (1868–1924), polnischer Politiker
 Michał Olszewski (Schriftsteller) (* 1977), polnischer Schriftsteller
 Michał Olszewski (Schachspieler) (* 1989), polnischer Schachspieler